Iselsberg heißen:

 Iselsberg (Gemeinde Iselsberg-Stronach), Fraktion von Iselsberg-Stronach, Bezirk Lienz (Osttirol)
 Iselsberg (Pass), Alpenpass in Osttirol

Siehe auch: Bergisel